Ezel van Wesel, van de uitdrukking Hoe heet de burgemeester van Wezel? Ezel.
 Lijst van burgemeesters van Wezel, een historisch overzicht met burgemeesters van Wezel
 Ulrike Westkamp, sinds 2004 de burgemeester van Wezel